Barranquilla, Amazonas, Colombie
 Barranquilla, Atlantico, Colombie
 Barranquilla, Cundinamarca, Colombie
 Barranquilla, Guaviare, Colombie
 Barranquilla, Atacama, Chili